Imperium – autorità dei titolari del pubblico potere nell'antica Roma
 Imperium – romanzo di Robert Harris
 Imperium – entità territoriale dello wargame Warhammer 40.000
 Imperium – gioco da tavolo di Frank Chadwick, John Harshman e Marc W. Miller
 Imperium – videogioco del 1990
 Imperivm – serie di videogiochi 2002-2009
 Imperium – film del 2016 diretto da Daniel Ragussis
 Imperium – stable di wrestling